William H. Crook, garde du corps ayant travaillé à la Maison-Blanche durant plus de 50 ans, au service de 12 présidents.
 , un ambassadeur américain.
 William Pascoe Crook, un missionnaire anglais.

Voir aussi 
 William Crookes, un chimiste et un physicien britannique.